Панамериканский чемпионат по борьбе 2014 года проходил с 15 по 17 июля в Мехико (Мексика).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2014
Июль 2014 года
Спорт в Мексике в 2014 году
2014 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Мехико
Международные соревнования по борьбе в Мексике
Панамериканские чемпионаты в Мексике